A 2022-es Vuelta ciclista a España volt a háromhetes spanyol kerékpáros körverseny 77. kiírása. A versenyt augusztus 19. és szeptember 11. között rendezték, az első szakasz a hollandiai Utrechtből rajtolt, az utolsó pedig Madridban végződött. A címvédő a szlovén Primož Roglič volt. A győztes a belga Remco Evenepoel lett, aki az első háromhetes győzelmét szerezte meg.

Részt vevő csapatok

Verseny előtti esélyesek

A 2022-es év utolsó háromhetes versenyén a verseny rajtját megelőzően nyitottnak tűnt az összetett verseny. Több csapat, így az Ineos Grenadiers, a Bora–Hansgrohe és a Jumbo-Visma is nagyon erős sorral érkezett. A legesélyesebbnek a Tour de France-on megsérülő és azt feladó, a Vueltán címvédő, és 2019 óta folyamatosan nyertes Primož Roglič számít, kihívói közé Richard Carapaz és Pavel Szivakov (Ineos Grenadiers), João Almeida (UAE Team Emirates) és a 2018-as év nyertese, Simon Yates (BikeExchange–Jayco) számít. Külön kiemelendő a Bora hármasa, ahol az idei Giro-t megnyerő Jai Hindley mellett Wilco Kelderman és Sergio Higuita is jó eredményt érhet el az összetettben. Remco Evenepoel az év nagy részét a Vueltára való felkészüléssel töltötte, így az idei versenyen a QuickStep is részt vehet az összetett versenyben. A felsoroltakon kívül jó eredményt érhet még el az összetettben Ben O'Connor (AG2R Citroën), Miguel Angel López (Astana Qazaqstan), Enric Más (Movistar) és Thymen Arensman (DSM). 
A versenyen búcsúzik a 2009-es nyertes Alejandro Valverde és a 2010-es győztes Vincenzo Nibali, és indul a 2011-es és 2017-es nyertes Chris Froome is, de az összetett győzelemre 2022-ben nem esélyesek.

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz

20. szakasz

21. szakasz

Összegzés

 A csapatidőfutamon nem osztottak pontokat a pontversenyhez és a hegyi pontversenyhez, ezért a trikókat a helyezések alapján osztották ki.

Végeredmény

Jegyzetek

További információk

Vuelta
Vuelta a España